Куно́вка — река в Талдомском городском округе Московской области России, левый приток Дубны.

Длина реки — 20 км, площадь водосборного бассейна — 162 км². Берёт начало у разъезда Соревнование железнодорожной ветки Вербилки — Дубна Савёловского направления Московской железной дороги, устье — у деревни Юдино. В верхнем течении соединена с каналом имени Москвы Отводной канавой, в 5 км от устья — Казённой канавой.

По данным Государственного водного реестра России, относится к Верхневолжскому бассейновому округу. Речной бассейн — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки), речной подбассейн — бассейны притоков (Верхней) Волги до Рыбинского водохранилища, водохозяйственный участок — Волга от Иваньковского гидроузла до Угличского гидроузла (Угличское водохранилище).

См. также 
 Список рек Московской области

Примечания 

Притоки Дубны (приток Волги)
Реки Талдомского района